Остія Антика — порт в Стародавньому Римі
 Остія чи Лідо-ді-Остія — район Рима
 Остія — субурбікарна єпархія Римської єпархії
 Остія — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.